Blace ist der Name folgender Orte:

 in Serbien:
 im Bezirk Toplica, siehe Blace

 in Bosnien und Herzegowina:
 in der Gemeinde Konjic, Föderation BiH, siehe Blace (Konjic)
 in der Gemeinde Višegrad, Republika Srpska, Blace (Višegrad)

 in Kosovo:
 in der Gemeinde Suva Reka, Bllaca (serb. Blace)

 in Nordmazedonien:
 Blace (Nordmazedonien), Grenzstadt zu Kosovo nördlich von Skopje

 in Frankreich:
 im Département Rhône, siehe Blacé